«Когда расходится туман» — советский драматический приключенческий фильм 1970 года. По мотивам одноимённой повести Анатолия Клещенко.
Лента снималась в селе Шаманка Иркутской области, там же позднее снимали картину «Шаман» (1996). Премьера фильма режиссера Юрия Вышинского состоялась 17 июля 1972 года. Сценарий ленты написан непрофессионалом: Сергеем Столяровым — актёром, который скончался за несколько месяцев до окончания работы над картиной и за два с половиной года до её премьерного показа. В одной из главных ролей снялся его сын, Кирилл.

Сюжет 
Байкальская тайга. Егеря Петра увольняют за то, что однажды он стал свидетелем браконьерства высокопоставленного чиновника и не закрыл на это глаза. Ему приходится вернуться домой к отцу, который работает бакенщиком, матери и младшему брату. Выясняется, что младший брат, Генка, промышляет незаконным ловом рыбы. Пётр, верный своим служебным привычкам, осуждает противозаконные действия своего брата и вступает с ним в конфронтацию. В это время в их село приезжает группа учёных-паразитологов, в одного из которых, девушку Элю, оба брата влюбляются…

В ролях 
 Виктор Авдюшко — Пётр Дьяконов, егерь
 Людмила Хитяева — Надежда, жена Петра
 Леонид Кмит — Прокопий Фёдорович, отец Петра и Геннадия Дьяконовых
 Кирилл Столяров — Генка Дьяконов, младший брат Петра, браконьер
 Лариса Виккел — Эля, учёный-паразитолог
 Александра Данилова — Мария Григорьевна, мать Петра и Геннадия Дьяконовых
 Сергей Голованов — Михаил Венедиктович, начальник экспедиции
 Юрий Леонидов — Сергей Сергеевич, учёный-паразитолог
 Раиса Куркина — Вера Николаевна, старший научный сотрудник
 Юрий Назаров — Худоногов Михаил, браконьер
 Виктор Колпаков — Тихоныч «Ондатра», главный браконьер
 Юрий Киреев — Тимоха, браконьер
 Всеволод Сафонов — Мыльников

В эпизодах 

 Георгий Георгиу — Семён Николаевич Бушков, браконьер
 Павел Винник — Иван Васильевич, лесник
 Владимир Пицек — Хлябин, старший зоотехник
 Г. Марченко
 Георгий Карпей
 П. Деркач
 С. Савенков
 Н. Чулкова
 С. Пардиж

Съёмочная группа 

 Автор сценария — Сергей Столяров
 Постановка — Юрия Вышинского
 Операторы-постановщики — Николай Большаков, Пётр Терпсихоров
 Художник-постановщик — Василий Голиков
 Композитор — Алексей Муравлёв
 Звукооператор — Роман Берз
 Дирижёр — Марк Эрмлер
 Текст песен — Юрий Полухин
 Режиссёры: Л. Басов, Г. Аманов, И. Петров
 Грим — Н. Захаров
 Костюмы — М. Квятковская
 Монтаж — Р. Димитрато, Л. Исаева
 Оператор — В. Сазонов
 Ассистенты:
 Режиссёра — А. Петухова, Е. Салова
 Оператора — В. Шмыга, В. Золин
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Д. Плетников
 художник — Ю. Чекмарёв
 Редактор — Г. Боголепов
 Консультанты: В. Скупов, Е. Шарапова
 Директор картины — Л. Брагина

Ссылки 
 О фильме на сайте kino-teatr.ru: аннотация и актёры/роли
 О фильме на сайте ruskino.ru
 «Голубые берёзы» — песня из фильма на сайте songkino.ru

Фильмы-драмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы СССР 1970 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации повестей